Union (, ‚Vereinigung‘) bezeichnet:

Politik und Geschichte:
 Afrikanische Union
 Amerikanische Union, veraltete Bezeichnung die für die Vereinigten Staaten von Amerika im deutschen Sprachraum, siehe Vereinigte Staaten
 Erfurter Union, politisches Projekt zur deutschen Einheit (1849)
 Europäische Union
 Personalunion, dynastische Verbindung von Ländern in der Person eines Herrschers
 Protestantische Union, Zusammenschluss deutscher protestantischer Fürsten im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges (1608)
 Realunion, völkerrechtliche Verbindung selbständiger Staaten durch über ein gemeinsames Staatsoberhaupt hinausgehende gemeinsame Institutionen
 Skandinavische Union (Begriffsklärung)
 Sowjetunion, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR)
 Staatenunion, siehe Staatenbund
 Union (UK), die Unionen Englands mit Schottland (Act of Union 1707) und Großbritanniens mit Irland (Act of Union 1800), aus denen das Vereinigte Königreich entstand
 Union, zusammenfassende Bezeichnung der nicht aus den Vereinigten Staaten ausgetretenen US-Staaten während des Sezessionskrieges, siehe Nordstaaten
 L’Unione, Parteienbündnis in Italien (2004–2008)

Christentum:
 Kirchenunion, Union von orthodoxen Kirchen oder Ostkirchen mit der römisch-katholischen Kirche
 die Kirche der Altpreußischen Union
 die Union von protestantischen Kirchen verschiedener Konfession, aus der Unierte Kirchen (evangelisch) entstanden

Sport:
 1. FC Union Berlin, Fußballverein
 SG Union Solingen, Fußballverein
 SC Union 08 Lüdinghausen, Sportverein (u. a. Badminton, Volleyball)
 Union-Klub, Pferdesport
 Sportunion, österreichischer Dachhverband

Publikationen:
 Die Union, in der DDR das Zentralorgan der sächsischen Ost-CDU
 L’Union (Zeitung), französische Tageszeitung
 Union. Blätter der Emigration, deutschsprachige Exilzeitschrift in der Republik Südafrika 1939–1948 (10 Jahrgänge)

Musik:
 Union (Band), Hardrock-Band
 Union (Yes-Album), Musikalbum der Band Yes
 Union (Union-Album), Musikalbum der Band Union

Unternehmen:
 Auto Union, deutscher Autohersteller (1932–1969), dann Fusion zur Audi NSU Auto Union (1969–1979)
 Union, AG für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie, Dortmunder Montanunternehmen (1872–1910 bzw. 1966)
 Union Automobile Company (1901), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902–1905)
 Union Automobile Company (1915), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)
 Union Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905)
 Union-Bau AG, ehem. Bauunternehmen in Hoyerswerda (1990–1994)
 Union-Baugesellschaft (Wien), ehemaliges österreichisches Unternehmen (1871–1980)
 Union Baugesellschaft auf Aktien (Berlin), ehemaliges deutsches Unternehmen (1872–1936 bzw. 1968)
 Union-Brauerei, eine ehemalige Bremer Brauerei
 Union-Brauerei Dortmund
 Union Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1915)
 Union Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1908–1909)
 Union City Carriage Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)
 Union Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899)
 Union Elektricitäts-Gesellschaft, ehemaliges Elektrotechnikunternehmen, 1904 aufgegangen in der AEG
 UNION Familien und Beteiligungs GmbH & Co. KG, Dachgesellschaft der Sprehe-Gruppe
 UNION Fröndenberg, deutsche Fahrradteilefirma in Fröndenberg/Ruhr
 Union Gießerei Königsberg, ehemaliger Hersteller von Dampflokomotiven
 Union Investment, Wertpapiergesellschaft der genossenschaftlichen FinanzGruppe
 Kaufhaus UNION, bis 1966 Name der außerhalb Berlins gelegenen Hertie-Warenhäuser; siehe Hertie Waren- und Kaufhaus
 Union Baumaterialien-Gesellschaft (UBM), früherer Name der Wiener UBM Development AG
 Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, Unternehmen in Wesseling
 Union Sales Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1912)
 Union Uhrenfabrik, ein Uhrenhersteller in Glashütte
 Union, eine ehemalige Uhrenmanufaktur in Glashütte, siehe Johannes Dürrstein
 Union Verlag Berlin, ein parteieigener Verlag der ostdeutschen CDU
 Union Werkzeugmaschinen, Werkzeugmaschinenfabrik in Chemnitz
 Union (Fahrradhersteller), ein niederländischer Fahrradproduzent

Ereignis:
 Union (Kernwaffentest), (25. April 1954) stärkster amerikanischer Kernwaffentest im Bikini-Atoll siehe Operation Castle#Union

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Union (Alabama)
 Union (Connecticut)
 Union (Illinois)
 Union (Logan County, Illinois)
 Union (Iowa)
 Union (Kentucky)
 Union (Maine)
 Union (Michigan)
 Union (Mississippi)
 Union (Missouri)
 Union (Nebraska)
 Union (New York)
 Union (Ohio)
 Union (Oregon)
 Union (South Carolina)
 Union (Virginia) im Floyd County in Virginia
 Union (West Virginia)
 Union (Eau Claire County, Wisconsin)
 Union (Grant County, Wisconsin)
 Union (Rock County, Wisconsin)
 Union (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Union (Town, Door County), Town(ship) in Wisconsin
 Union (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin
 Union (Town, Pierce County), Town(ship) in Wisconsin
 Union (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 Union (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Union (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin

Familienname:
 Gabrielle Union (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin

Weiteres:
 Union (Toronto Subway), Station der Toronto Subway
 (1585) Union, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Verbund (Datentyp) #Unions, Datentyp, der aus anderen Datentypen zusammengesetzt ist
 Union-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Messehaus Union, Leipzig
 Union (Gros Islet), Vorort der Landeshauptstadt Castries, St. Lucia

Siehe auch:
 Unión (spanisch)
 União (portugiesisch)
 La Unión
 L’Union
 1. FC Union, verschiedene Sportvereine
 Union Township, verschiedene Townships
 Union County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten